Tenisový turnaj WTA Citi Open 2012 se konal ve dnech 28. července až 5. srpna v areálu William H.G. FitzGerald Tennis Center amerického hlavního města Washingtonu, D.C.. Událost se konala na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem jako součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Turnaj probíhal v období konání olympijského turnaje v tenise na Hrách XXX. olympiády v Londýně.

Vítězkou dvouhry se stala Magdaléna Rybáriková, která ve finále hladce porazila nejvýše nasazenou Rusku Anastasii Pavljučenkovovou poměrem 6–1, 6–1 a připsala se třetí titul na okruhu.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Anastasija Pavljučenkovová (finále)
  Chanelle Scheepersová (1. kolo)  Sloane Stephensová (semifinále)
  Vania Kingová (semifinále)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)  Iveta Benešová (1. kolo)  Coco Vandewegheová (čtvrtfinále)
  Olga Govorcovová ''(2. kolo)

Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Eugenie Bouchardová
  Camila Giorgiová
  Coco Vandewegheová

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Jana Čepelová
  Jennifer Elieová
  Michelle Larcherová de Britová
  Aravane Rezaïová

Odhlášení 
z dvouhry
  Ajumi Moritová (zranění zad)
  Romina Oprandiová
  Virginie Razzanová (zranění pravého kyčle)

ze čtyřhry
  Karin Knappová (bolest kolena)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= M Czink
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= J Larsson
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= K-čchen Čchang
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= V King
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= I Falconi
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=65
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= A Rezaï
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7/WC
| RD2-team08= C Vandeweghe
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Ka Plíšková  Kr Plíšková
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= I. Falconi  C. Scheepers
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Reference 

 
 
 

WTA Tour 2012
Citi Open
Tenis v USA v roce 2012